Ermanno Beccati (1952) – ex calciatore italiano
 Lino Beccati (1913-1999) –  militare italiano
 Lorenzo Beccati (1955) – autore televisivo e scrittore italiano